Hondius, latinizovaná forma nizozemského jména Hondt.

 Abraham Hondius (ca 1631–1691), nizozemský malíř
 Jodocus Hondius (1563–1612), vlámský kartograf
 Henricus Hondius I. (1573–1650), nizozemský kartograf
 Henricus Hondius II. (1597–1651), nizozemský kartograf
 Willem Hondius (c. 1598 – 50. léta 17. století), nizozemský rytec, kartograf a malíř